Cristarmadillidium är ett släkte av kräftdjur. Cristarmadillidium ingår i familjen klotgråsuggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klotgråsuggor
Cristarmadillidium